Ströher bzw. Stroeher ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Pohl-Ströher (1919–2016), deutsch-schweizerische Unternehmerin und Kunstmäzenin
 Friedrich Karl Ströher (1876–1925), deutscher Maler
 José Mário Stroeher (* 1939), Bischof von Rio Grande
 Immo Ströher, deutscher Geschäftsmann und Investor
 Karl Ströher (1890–1977), deutscher Unternehmer  und Kunstmäzen
 Manfred Ströher (* 1937), deutscher Basketballfunktionär
 Sylvia Ströher (* 1955), deutsche Unternehmerin